Piggy Party je veb-igra proizvođača online kazino igara Expanse Studios nastala 2020. godine kao kazino igra, a uže video slot.  Ovo je i igra na sreću, jer pripada igrama koje koriste Generator nasumičnih brojeva za regulisanje nasumičnosti rundi.

Specifikacija igre i korisnički interfejs 
Piggy Party je Single-player igra (igra namenjena za jednog igrača), smeštena na tabli za igru sa pet kolona u tri reda, u kojoj se javljaju simboli, sastavni delovi slotova.  Ovo je slot sa klasičnim kolonama, što znači da se svi simboli sklanjaju nakon jedne runde, bez obzira na ishod, a uz to poseduje 11 isplatnih linija po kojima se ređaju simboli.

Simboli 
Slot poseduje osnovne i specijalne simbole, zadužene za sastavljanje dobitnih kombinacija, ali i pokretanje bonus igara. Aktiviranje bonus igara se odigrava uz pomoć Scatter simbola, u zavisnosti od broja istih na kolonama slota u istom spinu. Tako slot nudi dve bonus igre sa dodatnim alatima, poput besplatnih spinova, respinova i lepljivih džokera.

Osim osnovne i bonus igara, Piggy Party poseduje i dodatnu igru sa posebnom opkladom, koja može biti pokrenuta samo preko dobitka u osnovnoj igri. Duplo ili ništa ili Kockanje je igra pogađanja, u kojoj je cilj odabrati ispravnu boju karte, za šta se vrednost dobitka koji je pokrenuo igru uvećava dva puta.

Dodatni alati 
Ispod table slota nalazi se komandna tabla, gde centralno mesto zauzima taster u obliku strelice, koji se koristi za pojedinačno pokretanje spinova.  Na raspolaganju je i taster Autoplay, zadužen za pokretanje do 250 automatskih spinova, a na raspolaganju je i taster u obliku munje, koji predstavlja Turbo režim, za pokretanje dinamičnije igre. Na komandnoj tabli se još nalaze i prečice za podešavanje tona i visine uloga po spinu, a tu je i taster Max Bet, za podešavanje najvećeg uloga po spinu.

Tema 
Tema slota Piggy Party, se očitava još u naslovu, a zbog muzičkog zapisa umerenog tempa i blagih tonova, u kombinaciji sa raznobojnim izgledom, naslućuje se da se radi o proslavi.

Tabla je smeštena u kuhinji, gdje se priprema predstojeća proslava, sa jelima koja se hlade na stolu, povremeno okružena miševima.

I simboli slota su u skladu sa temom, pa su klasični kartaški simboli J, Q, K i A preliveni raznim glazurama za kolače. Ovim simbolima se pridružuju još neke poslastice, torta, doterana prasica, vuk sa kriglom i dva prasca koji nazdravljaju.

Vidi Još 
 Kazino igre
 Veb-igra
 Slot
 Video slot

Референце 

Игре на срећу